Gerasimov ali Gerasimova [gerásimov/gerásimova] (rusko Гера́симов/Гера́симова) sta priimka več osebnosti.

 Aleksander Mihajlovič Gerasimov (1881—1963), ruski sovjetski slikar.
 Aleksander Petrovič Gerasimov (*1959), ruski hokejist.
 Aleksej Vladimirovič Gerasimov (*1973), ruski nogometaš.
 Aleksej Mihajlovič Gerasimov (1861—1931), ruski admiral.
 Andrej Nikolajevič Gerasimov (*1939), ruski filmski režiser.
 Andrej Viktorovič Gerasimov (*1962), ruski slikar
 Boris Sergejevič Gerasimov (1913—1986), ruski (sovjetski) nogometaš.
 Dimitrij Gerasimov (okoli 1465 - po 1535/1536), ruski bibliofil, bogoslovec, filolog, diplomat, prevajalec
 Genadij Ivanovič Gerasimov (1930—2010), sovjetski in ruski diplomat.
 Inokentij Petrovič Gerasimov (1905–1985), sovjetski (ruski) geograf, pedolog, 
 Ivan Ivanovič Gerasimov (1867—1920), ruski fiziolog.
 Jegor Gerasimov, beloruski teniški igralec
 Jevgenij Vladimirovič Gerasimov (*1951), ruski gledališki in filmski igralec in režiser.
 Kiril Gerasimov (*1971), ruski igralec pokra.
 Mihail Mihajlovič Gerasimov (1907—1970), ruski antropolog, arheolog in kipar.
 Mihail Prokofjevič Gerasimov (1889—1939), ruski pesnik.
 Pavel Aleksandrovič Gerasimov (*1979), ruski atlet, skakalec v višino.
 Sergej Apolinarjevič Gerasimov (1906—1985), ruski filmski igralec in režiser, pedagog in scenarist.
 Sergej Dimitrijevič Gerasimov (1915—1944), ruski vojaški pilot in heroj Sovjetske zveze.
 Sergej Vasiljevič Gerasimov (1885—1964), ruski sovjetski slikar.
 Sergej Vladimirovič Gerasimov (*1964), ruski pisatelj.
 Vadim Gerasimov (*1969), ruski računalnikar.
 Vadim Anatoljevič Gerasimov, ruski častnik in heroj Sovjetske zveze (1944, posmrtno)
 Valerij Vaslijevič Gerasimov (*1955), ruski armadni general, načelnik generalštaba ruskih oboroženih sil (od 2012)
 Valerij Gerasimov (*1992), beloruski teniški igralec
 Vasilij Gerasimovič Gerasimov (1852—1892), ruski revolucionar.
 Vasilij Vasiljevič Gerasimov, ruski kipar.
 Vitalij Gerasimov (1977—2022), ruski generalmajor, ubit med invazijo na Ukrajino 2022 (pri obleganju Harkova)
 Vladimir Ivanovič Gerasimov (1907—1989), ruski filmski igralec in režiser.